In der Saison 1998/99 trug der Russische Eishockeyverband (FHR) eine eigene zweitklassige Eishockey-Spielklasse parallel zur Wysschaja Liga der Profiklubs aus.

Modus 
Die 17 Mannschaften der Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz enthielt mit acht Teilnehmern eine Mannschaften weniger als die Ost-Konferenz mit neun Teilnehmern. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jede Mannschaft innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 28 und in der Ost-Konferenz 32 betrug.

Anschließend spielten die besten sieben Mannschaften (ohne die Zweitmannschaften und Torpedo Ust-Kamenogorsk als kasachisches Team) zusammen mit Witjas Podolsk aus der Perwaja Liga in einer Finalrunde in Hin- und Rückspiel gegeneinander, während fünf Mannschaften der Ost-Konferenz in je vier Spielen gegen jeden Gegner in einer Platzierungsrunde gegeneinander spielten.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Platzierungsrunde (Ost-Konferenz) 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 

Eishockeyliga in Russland
Eishockeysaison 1998/99